W Polsce
 Łążyn – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Obrowo 
 Łążyn – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Zławieś Wielka 
 Łążyn – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Lubawa
 Łążyn – gromada